Köljesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Köljesjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (6,09 ha)
Köljesjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (23,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn